A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Aksel Lund Svindal nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton az 53. helyen végzett.

Eredetileg február 11-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 15-ére halasztották.

Eredmények 
A verseny helyi idő szerint 11:00-kor, magyar idő szerint 3:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon